L'orthochamosite è un politipo della chamosite pertanto è da considerare una varietà appartenente al gruppo della clorite.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Collegamenti esterni 

Fillosilicati
Varietà di minerali